Гладышевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Гладышевское сельское поселение — входит в Мишкинский район

Тверская область
 Гладышевское сельское поселение — входит в Сонковский район